Регил () може да се отнася за:

 Regillus lacus, изсъхнало езеро, близо до днешен Фраскати
 Когномен на фамилиите Емилии и Атилии
 Марк Емилий Регил (кандидат за консул 214 пр.н.е.), баща на Луций и Марк
 Луций Емилий Регил, претор 190 пр.н.е., главен командир на флота
 Марк Емилий Регил, придружава брат си Луций във войната против Антиох III и пада убит през 190 пр.н.е. до oстров Самос.
 Павел Емилий Регил, квестор 15 г.
 Тиберий Клавдий Марк Апий Атилий Брадва Регил Атик, консул 185 г.

Вижте също 
 Региленсис